У, неточно Ву — несколько различных китайских фамилий (кланов). На латинице передаются как Wu или Woo.

  — десятая из самых распространённых фамилий в КНР. Соответствует вьетнамской фамилии Нго. Согласно древним текстам «У» (吴) переводится на русский язык как «богоподобный» или « самый высокий».

Несколько меньшую распространённость имеют несколько других фамилий, которые записываются таким же способом:

 , соответствует вьетнамской Во
 
 
 
 
 

 При опоре на фонетику кантонского диалекта (например, в Гонконге) запись Wu получает также фамилия 胡 Ху.

Носители 
 У Аньбан, Пётр (1860—1900) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Аньцзюй, Павел (1838—1900) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Ба Све (1915—1987) — бирманский государственный и политический деятель, премьер-министр Бирмы в 1956—1957 гг.
 У Банго (; род. 1941) — политический деятель КНР, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК.
 У Бомгон (1855—1982) — южнокорейский полицейский, массовый убийца.
 У Ваньшу, Павел (1884—1900) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Вэйжэнь (; род. 1953) — генеральный конструктор Лунной программы Китая.
 У Вэйчао или Ын Ваи Чхиу (; род. 1981) — китайский (гонконгский) футболист.
 У Вэньинь, Иоанн (1850—1900) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Вэньцзинь (род. 1976) — китайский шахматист, гроссмейстер (2000).
 У Вэньцзюнь (; род. 1919) — китайский математик.
 У Гаоцзюнь (род. 1985) — китайский футболист, игрок команды «Ляонин Хувин».
 У Гоушэн, Пётр (1768—1814) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Гуан (?—208 до н.э) — китайский крестьянин, предводитель крестьянского восстания.
 У Гуаньчжун (; 1919—2010) — китайский художник.
 У Гуаньчжэн (род. 1938) — китайский политический деятель, член ПКП ЦК КПК.
 У Даоцзы (, 680—740) — китайский художник династии Тан.
 У Дацзин (, род. 1994) — китайский шорт-трекист.
 У Дин (1250—1192 до н.э) — китайский император династии Шан.
 У Дуньи (; род. 1948) — тайваньский политик, член партии Гоминьдан, премьер-министр Китайской Республики.
 У Дэ (; 1913—1995) — китайский маоистский политик, мэр Пекина в 1972—1978 гг.
 У Дхаммалока (?1856—?1914) — бирманский буддийский монах ирландского происхождения.
 У И (; род. 1938) — китайская политическая деятельница.
 У Ибин (род. 1999) — китайский профессиональный теннисист. 
 У Игун (; род. 1938) — китайский кинорежиссёр и продюсер.
 У Имин (род. 1987) — китайский фигурист.
 У Инъинь (, 1922—2009) — китайская певица.
 У Ли (; 1631—1718) — китайский католический священник, художник и поэт.
 У Лэй (; род. 1991) — китайский футболист, игрок национальной сборной Китая.
 У Маньтан, Иоанн Батист (1883—1900) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Маокунь (; род. 1949) — тайваньский физик.
 У Минцянь (род. 1961) — китайская шахматистка, гроссмейстер (1985) среди женщин.
 У Минься (; род. 1985) — китайская прыгунья в воду.
 У Мьин Маун (род. 1921) — бирманский государственный и политический деятель, бригадный генерал, министр иностранных дел с 1978 года.
 У Мэйчжи (род. 1991) — нидерландская шашистка.
 У Не Вин (?1911—2002) — бирманский государственный и политический деятель, генерал, правитель Бирмы с 1962 по 1988 год.
 У Ну (1907—1995) — бирманский политический и государственный деятель.
 У Пэйфу (; 1878—1939) — китайский милитарист.
 У Саньгуй (; 1612—1678) — китайский полководец.
 У Си (род. 1989) — китайский футболист, игрок национальной сборной Китая и команды «Цзянсу Сайнти».
 У Синьсюн (; род. 1949) — китайский политический деятель.
 У Сюэцянь (; 1921—2008) — китайский политический деятель, министр иностранных дел КНР (1982—1988)
 У Сюэшэн, Мартин (1817—1862) — китайский святой Римско-Католической Церкви, мученик.
 У Сяосюань (; род. 1958) — китайская спортсменка, стрелок, первая олимпийская чемпионка КНР.
 У Сяоцзюнь (род. 1966) — китайский государственный и политический деятель, губернатор провинции Цинхай с 31 марта 2022 года.
 У Тан (1909—1974) — бирманский дипломат, третий Генеральный Секретарь ООН.
 У Фасянь (; 1915—2004) — китайский военный, генерал НОАК, в 1965—1971 — командующий ВВС НОАК, арестован и осуждён как сподвижник Линь Бяо.
 У Фэн (; 1699—1769) — китайский проповедник.
 У Хунда или Харри У (; 1937—2016) — китайский диссидент и правозащитник, проведший в китайских лагерях 19 лет.
 У Хуэйжу (род. 1982) — тайваньская спортсменка, стрелок из лука.
 У Хэлин (1896—1980) — политический деятель Китайской Республики, этнический монгол.
 У Цзинбяо (; род. 1989) — китайский тяжелоатлет, призёр Олимпийских игр.
 У Цзинцзы (; 1701—1754) — писатель эпохи Цин.
 У Цзинъюй (; род. 1987) — китайская тхэквондистка, олимпийская чемпионка 2008 и 2012 годов.
 У Цзиньгуй (; род. 1961) — китайский тренер.
 У Цзысюй (; ?—484 г. до н. э.) — китайский государственный деятель и военачальник.
 У Хоу или У Цзэтянь (; 625—705) — китайская императрица.
 У Цзюньшэн (1863—1928) — китайский военачальник, милитарист.
 У Цзюэнун (; 1897—1989) — китайский агроном, эксперт по чаю.
 У Цзялян (; род. 1985) — китайский фигурист, выступающий в одиночном катании.
 У Цзяньсюн (, ; 1912—1997) — американский радиофизик китайского происхождения.
 У Цзяни (род. 1966) — китайская гимнастка, призёр Олимпийских игр.
 У Ци (?—381 г. до н. э.) — великий китайский полководец и государственный деятель, не проиграл ни одного сражения.
 У Чаншо (; 1844—1927) — псевдоним китайского художника У Цзюньцина.
 
 У Чжихуэй (; 1865—1953) — китайский лингвист и философ.
 У Чжу, Мария (1850—1900) — китайская святая Римско-Католической Церкви, мученица.
 У Чжэнлун (род. 1964) — китайский государственный и политический деятель, секретарь (глава) парткома КПК провинции Цзянсу (2021—2022).
 У Чжэнъи (1916—2013) — китайский ботаник.
 У Чжэнь (; 1280—1354) — китайский художник.
 У Чэн-ди (537—569) — император китайской династии Северная Ци.
 У Чэнъэнь (1500—1582) — китайский писатель и поэт династии Мин.
 У Чэнь Чжун, Иоанн Батист (1925—2002) — китайский кардинал, епископ Гонконга.
 У Шаобинь (род. 1969) — сингапурский и китайский шахматист, гроссмейстер (1998).
 У Шаоцзу (; род. 1939) — четвёртый председатель Олимпийского комитета Китая, директор Государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР (1988—2000).
 У Шудэ (род. 1959) — китайский тяжелоатлет, Олимпийский чемпион.
 У Шэнли (род. 1945) — китайский адмирал, командующий ВМС НОАК с августа 2006 года.
 У Ю (род. 1984) — китайская гребчиха.
 У Юйсэнь или Джон Ву (; род. 1946) — китайский и американский кинорежиссёр, монтажёр, сценарист.
 У Яньтун (?759—?826) — китайский религиозный деятель буддизма династии Тан.
 У Яньшэн (род. 1984) — китайский футболист, вратарь футбольного клуба «Шанхай Шэньсинь».
 У Яоцзун (; 1893—1979) — первый председатель Комитета патриотического движения саньцзы китайских христиан.

См. также 
 Другие варианты этой же фамилии:
 Ын — кантонский вариант
 Го — южноминьский вариант
 О — корейский вариант
 Нго, Во — вьетнамские варианты
 Сто фамилий
 Наиболее распространённые фамилии в Китае
 Китайское имя